Охлаждение — понижение температуры тела, воздуха или тела теплокровных.
 Гипотермия — состояние организма, при котором температура падает ниже нормы.
 Криобиология — раздел биологии, изучающий воздействие холода на живые организмы.
 Криотерапия — лечение холодом.
 Терморегуляция  — способность организма поддерживать температуру тела.

Охлаждение — передача тепловой энергии посредством теплового излучения, конвекции и теплопроводности.
Искусственное охлаждение — понижение температуры (получение искусственного холода) тела или среды с помощью специальной техники, приспособлений и устройств.
  Технологии
Жидкостное охлаждение — охлаждение при взаимодействии с жидкостью.
 Лазерное охлаждение — охлаждение при взаимодействии с полем лазерного излучения.
 Термоэлектрическое охлаждение — охлаждение с помощью элемента Пельтье, термоэлектрического преобразователя.
 Вихревой эффект — эффект, используемый для охлаждения.
 Технология перекачиваемого льда — использование веществ, близких по свойствам ко льду, но пригодных для передачи по трубам.
 Системы
Система охлаждения двигателя внутреннего сгорания — система отвода выделяемого тепла от двигателя.
Система охлаждения компьютера — набор средств для отвода тепла от нагревающихся в процессе работы компьютерных компонентов.
Отопление, вентиляция и кондиционирование — технические решения для поддержания заданных параметров воздуха  во внутренних помещениях.
Кондиционирование воздуха — автоматическое поддержание во внутренних помещениях всех или отдельных параметров воздуха.

Устройства
 Градирня — башня на крупных предприятиях и теплостанциях для охлаждения воды.
 Интеркулер — промежуточный охладитель в системе наддува.
Кулер — система охлаждения отдельных элементов в электронике.
 Радиатор — устройство для рассеивания тепла в воздухе.
Тепловая трубка — элемент системы охлаждения.
Теплообменник — устройство для обмена теплом между теплононосителями.

См. также 

 Теплоноситель — жидкость или газ для передачи тепла.
 Теплопроводность — процесс переноса внутренней энергии.
 Криогеника — раздел физики низких температур.